CD:

 Компакт-диск () — оптичний носій інформації.
 Кадмій — хімічний елемент, позначається як Cd.
 chdir (або cd, ) — команда, яка використовується для зміни поточної директорії у багатьох операційних системах, включаючи DOS, OS/2, UNIX, Windows.
 Кластер диференціювання (, CD) у клітинній біології та імунології — номенклатура поверхневих білків клітки.
 .cd — національний інтернет-домен верхнього рівня для Демократичної Республіки Конго.
 Shape CD (Фігурний CD) — оптичний носій цифрової інформації типа CD, але не строго круглої форми, а з викривленою конфігурацією зовнішнього кола у формі всіляких об'єктів, наприклад, контурів портретів, машин, літаків, діснєєвських персонажів, сердець, зірочок, овалів, у формі кредитових карток та інше.
 Geely CD — автомобіль компанії Geely.
 České dráhy — чеська компанія, пасажирський залізничний оператор.